Ion Vela este numele purtat de 2 senatori români:
 Ion Vela (senator în 2000-2004)
 Ion Vela (senator în 2016-2020)